Stinkwood est en anglais le nom vernaculaire donné à différentes essences forestières. Le nom, composé de stink (puant) et wood (bois), renseigne sur des bois ou des plantes avec une odeur désagréable, que l'on retrouve aussi derrière le nom vernaculaire en langue française «  » (ou bois puant). Quelques mentions sont aussi données pour Stinkholz, en allemand. Le nom scientifique inclut pour certaines essences le mot latin foetidus, fétide pour indiquer une odeur désagréable des fleurs ou du bois.

Autre 
 Gyrocarpus americanus ; arbre pantropical de la famille des Hernandiacées
 Sideroxylon foetidissimum ; Floride, Sud du Mexique, Guatemala, Antilles

Europe 

 Anagyris foetida; Europe du Sud

Amérique 

 Frangula caroliniana (Syn.: Rhamnus caroliniana); Sud des États-Unis 
 Gallesia integrifolia (Syn.: Crateva gorarema ) (allemand Knoblauchbaum, Páo, Pau d'alho); Brésil au Pérou 
 Gustavia augusta; Amérique du Sud 
 Mansoa alliacea (cipó d'alho); Nord de l'Amérique du Sud 
 Piscidia carthagenensis; Amérique centrale au nord de l'Amérique du Sud 
 Nyssa sylvatica (tupelo); de l'est au sud-est des États-Unis 
 Pseudosmodingium perniciosum (Syn.: Rhus perniciosa ); Mexique occidental 
 Seguieria americana (allemand Stinkholz, Knoblauchholz, comme «Seguiera floribunda», Páo, Pau ou Cipó d'alho); Nord de l'Amérique du Sud
 Bignonia callistegioides (cipó d'alho); Sud du Brésil
 Crateva tapia (Páo, Pau ou tapiá d'alho); Brésil à l'Amérique centrale 
 Fridericia elegans (cipó d'alho); Moyen-Orient Brésil

Afrique 

 Celtis mildbraedii (Natal white stinkwood, red-fruited white-stinkwood); originaire d'Afrique tropicale 
 Foetidia clusioides ; originaire de la Réunion et de l'Ile Maurice 
 Foetidia mauritiana (bois puant); originaire de la Réunion et de l'Ile Maurice 
 Prunus africana (red stinkwood); originaire de l'Afrique subsaharienne montagnarde 
 Scorodophloeus zenkeri (Knoblauchrinde allemand, garlic tree); Cameroun, Congo, Zaïre
 Celtis africana (Micocoulier d'Afrique)(white stinkwood, Micocoulier d'Afrique); originaire d'Afrique du Sud 
 Ocotea bullata (black stinkwood, true stinkwood); originaire d'Afrique du Sud 
 d'autres espèces d'Ocotea, par ex. Ocotea foetens (Til, tilo), originaire de Macaronésie 
 Petersianthus macrocarpus (Rssia) (bastard stinkwood); Afrique du Sud 
 Cryptocarya latifolia (bastard stinkwood); Afrique du Sud

Asie et Australasie 

 Coprosma foetidissima ; Nouvelle-Zélande et s'étend au sud jusqu'aux îles Auckland 
 Coprosma grandifolia ; Nouvelle-Zélande 
 Coprosma putida ; endémique de l'Île Lord Howe 
 Dysoxylum alliaceum (Knoblauchbaum en allemand); Asie du sud est
 Eucryphia moorei ; Australie du sud-est
 Jacksonia furcellata (grey stinkwood); originaire d'Australie 
 Jacksonia sternbergiana (green stinkwood); originaire d'Australie 
 Juniperus sabina (allemand Stinkholz); Europe centrale vers l'Asie 
 Lasianthus purpureus ; Indonésie 
 Olax zeylanica (allemand Stinkholz); Sri Lanka, Bangladesh 
 Olax stricta (allemand Stinkholz); Australie orientale 
 Owenia cepiodora (onionwood); Australie 
 Pararchidendron pruinosum ; Australie orientale 
 Rhus aromatica ; Est des États-Unis vers le Mexique et le Tadjikistan, Ouzbékistan 
 Saprosma arborea ; Indonésie 
 Sorbus aucuparia (allemand Stinkholz); De l'Europe vers la Russie occidentale, l'Iran 
 Sterculia foetida; Inde vers l'Asie du Sud-Est 
 Styphnolobium japonicum (Syn.: Macrotropis foetida); du sud de la Chine 
 Zieria arborescens ; originaire d'Australie
 Celtis timorensis ; originaire d'Asie du Sud et du Sud-Est

Notes et références 

Bois
Bois d'œuvre
Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu